Лесно́й — посёлок в Первомайском районе Алтайского края России. Входит в состав Бобровского сельсовета.

География 
Посёлок Лесной расположен на юге Первомайского района в лесостепной зоне Алтайского края, богатой чернозёмными почвами и лесами.

 Климат

Поселение расположено в умеренном климатическом поясе, в котором характерна смена погоды, суровые морозные зимы, лето жаркое и короткое. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 160—170 дней, абсолютный минимум температуры воздуха достигает −50 °C. Средняя температура января −19,9 °C, июля — +19 °C. Безморозный период длится 110—115 дней, абсолютный максимум температуры воздуха достигает +33-35 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 460 мм.

 Уличная сеть

В посёлке 4 улицы: Алтайская, Центральная, Лесная и Полевая.

 Расстояние до

 районного центра Новоалтайск: 21 км.
 краевого центра Барнаул: 50 км.

 Ближайшие населенные пункты

Бобровка 9 км, Фирсово 10 км, Санниково 11 км, Сосновка 14 км, Покровка 14 км, Берёзовка 17 км.

Население 

На 2018 год население посёлка составляет 877 человек.

История 
В 1929 году во время строительства Барнаульского канифольного завода происходило образование новых участков, на которых заготавливали сырьё для будущего производства. Один из лесхозов был в Бобровке, при нём создано 17 участков, в которых жили мастеровые, в том числе, в посёлке Лесной.

27 октября 1947 года в соответствии со специальным постановлением Правительства и Совета Министров лесного хозяйства на базе Бобровского лесничества был создан лесхоз. В его состав вошли 20 населенных пунктов, в числе которых был и посёлок Лесной.

Инфраструктура 
В посёлке работают СНП «Исток», ООО «Взгляд», ООО «Капиталстройплюс», ООО «СМР», ООО «Фактор», торговая компания ООО «АСВ» и другие предприятия разных форм собственности, рядом расположено садоводство «Лесные Поляны». В посёлке есть МКОУ «Лесная ООШ», Центр социальной помощи «Бобровский», краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Первомайский психоневрологический интернат». Бобровская участковая больница предоставляет услуги специалистов, в посёлке построен новый ФАП.

Транспорт

Село соединяет с районным и областным центром федеральная автомагистраль Р-256 Чуйский тракт (Новосибирск—Бийск—Монголия) и сеть региональных автодорог. Ближайшая железнодорожная станция находится на расстоянии 21 км в городе Новоалтайск (станция Алтайская).

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)